Бодр () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 210 км на юг от Парижа, 100 км на юг от Орлеана, 29 км на север от Шатору.

Население 

Население — 509 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini